8-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июне-июле 1947 года. Обладателем Кубка в четвёртый раз (и второй раз подряд) стал московский «Спартак».

Зональный этап 
На первом этапе в зональных турнирах играли команды выступающие во второй группе чемпионата СССР. От каждой зоны, в играх между командами этой зоны, был выявлен победитель, который принимал участие в играх в финальном этапе кубка СССР 1947 года. В играх зональных турнирах принимали участие все команды выступавшие во второй группе.

Центральная зона 
 Зональный турнир.

I зона РСФСР 
 Зональный турнир.

II зона РСФСР 
 Зональный турнир.

Украинская зона 
 Зональный турнир.

Закавказская зона 
 Зональный турнир.

Среднеазиатская зона 
 Зональный турнир.

Финальный турнир 
В финальном турнире участвовали 13 команд первой группы и 6 победителей зональных турниров. 
Все игры, начиная с 1/16 финала, состоялись в Москве.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 

В первом тайме с 20-й минуты ЦДКА играл вдесятером, так как из-за травмы ушёл с поля Прохоров.

Протест, поданный ЦДКА на результат матча из-за якобы неправильно засчитанного гола, был отклонен.

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1947 года
 Результаты на WildStat.ru
  и  На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 На сайте История и статистика
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1947 году
Июнь 1947 года
Июль 1947 года